

Localidades 

Blato (Pirot)
Blato (Sjenica)

Desambiguação